est la formule brute de plusieurs isomères.

 fluorène, numéro CAS 
 phénalène, numéro CAS